Tamuz či Tammuz může znamenat:

 Dumuzi (Tammuz) – postava/božstvo mezopotámské mytologie
 tamuz (tammuz) – měsíc židovského kalendáře
 Tamuz – kódový název protitankové střely Spike NLOS